Leonardo Ciampa – musicista
 Letizia Ciampa – attrice e doppiatrice
 Salvatore Ciampa – matematico
 Tommaso Ciampa – wrestler